A Dachstein egy hegymasszívum Ausztriában. Főcsúcsa a Hoher Dachstein 2995 m magas . Ezzel Felső-Ausztria és Stájerország osztrák tartományok legmagasabb pontja. A Dachstein-t az Alpok legkeletibb gleccserei borítják. Anyaga a róla elnevezett Dachsteini mészkő.

További információk
A Dachstein a summitpost.org-on

Jegyzetek 

Alpok
Ausztria hegyei, hegységei